3 miejscowości w Polsce: 
 Bojanice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Świdnica 
 Bojanice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko 
 Bojanice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo
Ukraina:
 Bojanice – wieś w obwodzie lwowskim